Socialistpartiet kan syfta på:

 Socialistiska partiet (franskspråkiga Belgien), på franska Parti Socialiste
 Socialistiska partiet (Frankrike), på franska Parti Socialiste
 Socialistpartiet (Irland), på iriska Páirtí Sóisialach
 Socialistpartiet (Portugal), på portugisiska Partido Socialista
 Socialistpartiet (San Marino)

Se även 
 Socialistiska partiet